Grip (Noorwegen), een dorp in Noorwegen
 houvast door wrijving
 Grip (album), een muziekalbum van Lohues & the Louisiana Blues Club
 Grip (Seeb x Bastille), een muzieknummer van Seeb en Bastille
 (Get A) Grip (On Yourself), de debuutsingle van The Stranglers
 Grip (roman), roman van Stephan Enter
 Grip (omarm me)

Zie ook 
 GRIP